Esistono due comuni francesi con questo nome

 Pouillon – Landes
 Pouillon – Marna